Новосельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Новосельское сельское поселение — в Брянском районе

Владимирская область
 Новосельское сельское поселение — в Ковровском районе

Краснодарский край 
 Новосельское сельское поселение — в Брюховецком районе
 Новосельское сельское поселение — в Новокубанском районе

Крым 
 Новосельское сельское поселение — в Черноморском районе

Ленинградская область
 Новосельское сельское поселение — в Сланцевском районе

Новгородская область
 Новосельское сельское поселение — в Старорусском районе

Омская область
 Новосельское сельское поселение — в Кормиловском районе

Псковская область
 Сельское поселение Новосельская волость — в Стругокрасненском районе

Приморский край 
 Новосельское сельское поселение — в Спасском районе

Смоленская область
 Новосельское сельское поселение — в Смоленском районе
 Новосельское сельское поселение — в Вяземском районе

Тульская область
 Новосельское сельское поселение — в Киреевском районе

Рязанская область
 Новосельское сельское поселение — в Рыбновском районе